Слава може да се отнася за:

 Слава или известност – едно от условията да бъде определен някой или нещо за знаменитост или знаменит;
 Слава – най-тачения и почитан сръбски празник, с който се отбелязва деня на приемане на християнството от сърбите;
 Слава – женско собствено име, но също и умалително за редица женски имена съдържащи корена слав;
 Слава – бивш футболен клуб от София, България;
 Слава – град в Западна Полша;
 Слава – съветска/руска търговска марка часовници;
 „Слава“ – български игрален филм от 2016 година
 „Слава“ – филм на режисьора Алън Паркър от 1980 г.;
 „Слава“ – филм на режисьора Едвард Цвик от 1989 г.;
 „Слава“ – българско сисание.
 „Слава“ – българска подводница